Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2019 probíhala na přelomu února a března 2019. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla nejvýše nasazená dvojice Jamie Murray a Bruno Soares, jejíž členové dohráli v úvodním kole na raketách Lindstedta s Tiafoem.

Vítězem se stal nenasazený bratrský pár Němců Alexandra a Mischy Zverevových, který ve finále za 90 minut zdolal americko-novozélandskou dvojici Austin Krajicek a Artem Sitak. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni v utkání odvrátili osm z jedenácti brejkových hrozeb, do žebříčku ATP si připsali 500 bodů a po Open Sud de France 2017 získali druhou společnou trofej. 21letý Alexander Zverev vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 31letého Mischu Zvereva to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019